Kut, a tengrizmus egy fogalma
 Kut, a koreai sámánok rituáléja